Publi Valeri Asiàtic (cònsol any 46), cònsol romà el 46 
 Publi Valeri Asiàtic (cònsol any 70), cònsol sufecte l'any 70.